Stromer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ernst Stromer
 Ernst Stromer von Reichenbach